Holtwick ist der Ortsname von:

 Holtwick (Bocholt), Ortsteil von Bocholt, Kreis Borken
 Holtwick (Haltern am See), Ortsteil von Haltern am See, Kreis Recklinghausen
 Holtwick (Rosendahl), Ortsteil von Rosendahl, Kreis Coesfeld

Holtwick ist der Familienname von:

 Katrin Holtwick (* 1984), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Leia Holtwick (* 2002), deutsche Schauspielerin